ZF — система аксиом Цермело — Френкеля
  ZF Friedrichshafen AG — автомобильный концерн-поставщик.
 ZF — IATA-код авиакомпании Azur Air